Теудебальд () — мужское имя германского происхождения. Известные носители:
 Теудебальд — король франков (547/548—555)
 Теудебальд — герцог Алеманнии (709—746)
 Теудебальд — герцог Баварии (716/718 — около 719)